Солнечный удар (фильм):
 Солнечный удар (фильм, 1977) — Болгария, реж. Ирина Акташева.
 Солнечный удар (фильм, 2002) — Россия, реж. Рудольф Фрунтов.
 Солнечный удар (фильм, 2006) — Канада, реж. Пол Зиллер.
 Солнечный удар (фильм, 2009) — Бразилия, реж. Фелиппе Хирч.
 Солнечный удар (фильм, 2014) — Россия, реж. Никита Михалков.